Airline Commander — мобильная игра в жанре «Авиасимулятор» разработанная компанией «RORTOS» в 2018 году. На сентябрь 2022 года игра насчитывает более 10 милионнов скачиваний и 377 тысяч отзывов.

Обзор

Отзывы

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 2018 года
Авиасимуляторы